Slovenija:
 Zidani Most, naselje u sastavu općine Laško
 Zidani Most (Trebnje, Slovenija), naselje u sastavu općine Trebnje